Stary cmentarz żydowski w Kiernozi
 Nowy cmentarz żydowski w Kiernozi